Croton laevifolius est un ancien nom pouvant s'appliquer à plusieurs espèces de plantes du genre Croton et de la famille des Euphorbiaceae.

 Croton laevifolius, Hook.f., 1887 : Croton lissophyllus
 Croton laevifolius, Blume, 1826 : Croton oblongus

Voir aussi 

 Liste des espèces de Croton